milla marina (de  en anglès),
 Nou Mèxic, Estat dels Estats Units.
 newton-metre, una unitat de moment en mecànica (símbol : N·m).
 nanòmetre, unitat de longitud del SI que equival a 10-9 metres (símbol : nm).
 nm (Unix), comandament d'usuari en el SO Unix.